Der BMW X5 ist ein SUV von BMW. Er wird in den USA produziert und ist seit Ende 1999 im Programm. Ab Ende 2006 war die zweite Generation erhältlich. Die dritte Generation wurde 2013 vorgestellt, Ende 2018 wurde die vierte Generation eingeführt.
Seit diesem Zeitpunkt nennt BMW den X5 SAV (Sport Activity Vehicle).
Bisher gab es folgende Modellreihen:
 BMW E53 (1999–2006)
 BMW E70 (2006–2013)
 BMW F15 (2013–2018)
 BMW G05 (seit 2018)

Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 1999 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 268.076 BMW X5 neu zugelassen worden. Mit 18.268 Einheiten war 2004 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website des BMW X5

Einzelnachweise 

X5
Pkw-Modell
Sport Utility Vehicle
Kombi